BDX peut faire référence à :
 Bordeaux, ville de Gironde en France ;
 Bédarieux, une ville de l'Hérault en France ;
  ;
 Becton Dickinson, société de matériel médical pour son code bourse NYSE.

Abréviation
Code